

Niemcy 
 Erxleben – dzielnica miasta Osterburg (Altmark)
 Erxleben – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Osoby 
 Johann Christian Polycarp Erxleben – niemiecki przyrodnik (1744–1777)
 Dorothea Erxleben – pierwsza lekarka niemiecka